Der er flere regenter med navnet Ferdinand 2. Se:

 Ferdinand 2. af Aragonien (1452-1516) – konge af Aragonien 1452-1516
 Ferdinand 2. (Tysk-romerske rige) (1578-1637) – tysk-romersk kejser 1619-1637
 Ferdinand 2. af Begge Sicilier (1810-1859) – konge af Begge Sicilier 1830-1859
 Ferdinand 2. af Portugal (1816-1885) – kongegemal af Portugal 1837-1853